Cust steht für:
 Cust (Neuseeland), Ortschaft in Neuseeland

Cust ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Adelbert Brownlow-Cust, 3. Earl Brownlow (1844–1921), britischer Offizier und Politiker der Conservative Party, Mitglied des House of Commons und Peer
 Henry Cockayne-Cust (* um 1900; † 1917), britischer Dichter, Journalist und Politiker
 Lionel Cust (1859–1929), britischer Kunsthistoriker
 Robert Needham Cust (1821–1909), britischer Linguist